Die 19. kanadische Unterhauswahl (, ) fand am 26. März 1940 statt. Gewählt wurden 245 Abgeordnete des kanadischen Unterhauses (engl. House of Commons, frz. Chambre des Communes). Gegenüber den Wahlen viereinhalb Jahre zuvor ergaben sich nur geringfügige Veränderungen.

Die Wahl 
Überschattet wurde die Wahl durch den Zweiten Weltkrieg, was eine größere Unterstützung der amtierenden liberalen Regierung von William Lyon Mackenzie King zur Folge hatte. Als Antwort darauf trat die Konservative Partei von Oppositionsführer Robert James Manion unter der Bezeichnung „National Government“ (nationale Regierung) zur Wahl an, mit der Absicht, nach dem Vorbild der unionistischen Koalition von 1917 eine Allparteienregierung bilden zu können (einzelne Kandidaten bezeichneten sich aber weiterhin als Konservative). Der Versuch misslang; die Konservativen gewannen keinen einzigen Sitz hinzu, und Manion selbst unterlag in seinem eigenen Wahlkreis.

Premierminister King versprach, die Frage der Wehrpflicht stelle sich nicht, da sich genügend Freiwillige gemeldet hätten. Dieses Versprechen war insofern wichtig, als die französischsprachige Provinz Québec, die Hochburg der Liberalen Partei, im Gegensatz zum Rest des Landes überwiegend gegen die Einführung der Wehrpflicht war. Über die Hälfte der Wähler landesweit entschieden sich daraufhin für die Liberalen.

Nach der Wahl geriet die liberale Regierung seitens des Militärs und der Bevölkerung der englischsprachigen Provinzen immer mehr unter Druck. Um sich vom Wahlversprechen bezüglich der Wehrpflicht befreien zu können, ließ King 1942 eine Volksabstimmung durchführen (siehe auch Wehrpflichtkrise von 1944).

Die Wahlbeteiligung betrug 69,9 %.

Ergebnisse

Gesamtergebnis 

1 Hierbei handelt es sich lediglich um eine andere Bezeichnung der Konservativen Partei. Die Veränderungen beziehen sich auf das Ergebnis der Konservativen im Jahr 1935.
2 Die Abgeordneten von New Democracy schlossen sich später der Social Credit Party an.
3 Zwei Kandidaten traten unter der Bezeichnung „New Democratic Party“ an. Es besteht keinerlei Zusammenhang mit der heutigen Neuen Demokratischen Partei. Es handelt sich möglicherweise um Kandidaten von New Democracy, die von der Wahlbehörde fälschlicherweise separat gewertet wurden.

Ergebnis nach Provinzen und Territorien

Weblinks 
 Elections Canada (Wahlbehörde)

Einzelnachweise

Siehe auch 
 Wahlen in Kanada

1940
Parlamentswahl 1940
Unterhauswahl 1940
William Lyon Mackenzie King